Karin (voornaam)
 Katrijn, een voornaam
 Meester Karin - een personage uit de manga- en animeserie Dragon Ball
 Karin (Naruto)  een personage uit de manga- en animeserie Naruto
 Karin (Street Fighter) - een personage uit de Street Fighter-computerspellen
 Karin (Kröpelin) - een Ortsteil van de Duitse gemeente Kröpelin
 Karin (The Cats) - nummer op de lp Homerun van The Cats uit 1976